Бори́совское — село в Суздальском районе Владимирской области России, входит в состав Павловского сельского поселения.

География 
Село расположено на берегу реки Поколяйки (приток Нерли), в 17 км к югу от Суздаля, недалеко от автодороги Владимир — Суздаль.

История 
Впервые упоминается в духовной грамоте московского князя Ивана Калиты в 1328 году, когда тот подарил его своему сыну Симеону Гордому.

В XIX веке мужское население уходило большей частью на заработки в Москву в качестве каменщиков, плотников, маляров, штукатуров.

Население

Достопримечательности 

В селе сохранилась церковь Василия Великого с колокольней (1835), построенная в формах классицизма.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Суздальского района